Orejas de burro puede referirse al nombre vulgar de cualquiera de las siguientes plantas:

 Arctium lappa.
 Verbascum giganteum.

Además, puede hacer referencia a:

 Las orejas de burro (educación), un castigo popular en la educación de los niños, sobre todo en sistemas muy conservadores.